Unión Zaragoza kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Unión Zaragoza, Jitotol, Chiapas, 
 Unión Zaragoza, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas,